Życzenie śmierci (ujednoznacznienie)
 Death Wish (soundtrack) (do filmu Życzenie śmierci (film 1974), Herbie Hancock)
 Death Wish (singel) (Jadakiss)